Минулорічні чемпіонки Латіша Чжань та Мартіна Хінгіс не змогли захищати свій титул, оскільки Хінгіс завершила виступи. Чжань грала з  Вікторією Азаренко, але в другому колі вони змушені були припинити боротьбу. 

Перед початком турніру на звання лідера парного рейтингу WTA претендували Тімеа Бабош, Катеріна Сінякова, Катерина Макарова та Андреа Сестіні Главачкова. Щоб мати шанс обійти Бабош, Макарова повинна добратися принаймні до фіналу, а Сінякова та Сестіні Главачкова повинні виграти турнір.

Перемогла в турнірі австралійсько-американська пара Ешлі Барті / Коко Вандевей. Для обох це перша перемога в турнірах Великого шолома.

Сіяні пари

Draw

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання на джерела

Зовнішні посилання

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2018
2018 у тенісі